Ez a lista az Időutazók (eredeti cím: Timeless) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Első évad (2016-17)

Második évad (2018)

Fordítás 

Televíziós sorozatok epizódlistái